est une expression anglo-saxonne signifiant « chauffeur de taxi ». Elle peut faire référence à :
  (), film hongkongais de Pao Hsueh-Li, sorti en 1975.
 , film américain de Martin Scorsese, sorti en 1976.
 , film social thaïlandais de Chatrichalerm Yukol, sorti en 1977. 
  (), film sud-coréen de Jang Hoon, sorti en 2017.